Molekulska formula -{C25H54ClN}- se može odnositi na:

 Alikvat 336
 Behentrimonijum hlorid